Кубок Нидерландов по футболу сезона 1980—1981 — 63-ый розыгрыш кубка проводился среди клубов Высшего и Первого дивизиона, а также любительских команд. Розыгрыш кубка стартовал 6 сентября 1980 года, а завершился 28 мая 1981 года на «Олимпийском» стадионе в Амстердаме. Обладателем кубка во второй раз стал клуб АЗ’67, обыгравший в финале амстердамский «Аякс» со счётом 1:3.

Участники 
К соревнованию допущены:
 18 команд Высшего дивизиона,
 19 команд Первого дивизиона,
 9 любительских команд.

Результаты

Первый раунд 
Матчи прошли с 6 по 7 сентября 1980 года.

Второй раунд 
Матчи прошли с 15 по 16 ноября 1980 года.

Финальный раунд

Финал

Ссылки 
 Статистика на сайте «RSSSF.com»

1981
Футбол в Европе в 1980 году
Футбол в Европе в 1981 году
Спорт в Нидерландах в 1980 году
Спорт в Нидерландах в 1981 году